Белдиман - фамилия:

 Белдиман, Александру (1832—1898) — румынский журналист и публицист.
 Белдиман, Алеку (1760—1826) — румынский  государственный деятель, переводчик и поэт.

См. также 
 Болдуин